Юэн Дойл (; 12 марта 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, нападающий клуба «Болтон Уондерерс». Ранее играл за «Шелбурн», «Шемрок Роверс», «Слайго Роверс», «Хиберниан» и «Честерфилд». Вызывался в сборную Ирландии (до 15).

Карьера 
Начинал заниматься футболом в разных ирландских клубах, пока не нашёл своё место в команде из Северной Ирландии Крумлин Юеайтед, в академии которой провёл пять лет. Так же вызывался в юношескую сборную Ирландии (до 15). В 2006 вернулся в свою первую команду — «Шелбурн». Но вскоре разочаровал руководство клуба и покинул его так и не сыграв ни одного матча. Позже он присоединился к другому ирландскому коллективу — «Шемрок Роверс». Там начал в качестве игрока молодёжной команды, но к концу 2007 года пробился в основной состав. В 2009 году с приходом нового тренера потерял место в основном составе и 16 июля стал игроком «Слайго Роверс». В том же году забил в финале «Кубка Ирландии», но его команда всё равно проиграла (1:2). В следующем году снова играл в финале Кубка, и снова забил, правда в серии пенальти по итогам которой «Слайго Роверс» стал обладателем «Кубка Ирландии». В том же году выиграл с командой «Кубок Ирландской Лиги». В 2011 году снова выиграл с командой «Кубок Ирландии», а так стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 25 голов, клуб же стал только вице-чемпионом. В декабре 2011 года прибыл на просмотр в «Хиберниан», с которым позже подписал контракт. 7 января 2012 забил свой первый гол за шотландский клуб. Позже своим единственный голом принёс победу команде в 1\4 «Кубка Шотландии». В Шотландии стал финалистом кубка страны.

Достижения

Командные 
Слайго Роверс
 Вице-чемпион Ирландии: 2012
 Кубок Ирландии (2): 2010, 2011
 Финалист Кубка Ирландии: 2009
 Кубок Ирландской Лиги: 2010
Хиберниан
 Финалист Кубка Шотландии: 2012

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Ирландии: 2011 (25 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Хиберниана»
 
 

Футболисты Шотландии
Футболисты Ирландии
Игроки ФК «Слайго Роверс»
Игроки ФК «Шелбурн»
Игроки ФК «Шемрок Роверс»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Суиндон Таун»